Personalidades
 Bento Quirino dos Santos - foi um político brasileiro nascido na cidade de Campinas.

Locais
 Bento Quirino (São Simão) - é o mais antigo bairro de São Simão, no estado de São Paulo.
 Praça Bento Quirino - localizado no Largo do Carmo na cidade de Campinas.

Escolas
 Colégio Politécnico Bento Quirino - mais conhecido como Poli-Bentinho ou Bentinho, é um colégio técnico localizado na cidade de Campinas
 ETEC Bento Quirino - mais conhecido como Bento Quirino ou Bentão, é um colégio técnico localizado na cidade de Campinas

Desambiguações de topônimos